Штелин () — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Штелин, Йоханн Якоб (1803—1879) — швейцарский политик, член Радикально-демократической партии
 Штелин, Христофор Фридрих (1805—1873) — немецкий историк, нумизмат и статистик.
 Штелин, Якоб (Яков Яковлевич) (1709—1785) — российский искусствовед и гравёр.

Примечания